Розрив — порушення безперервності, цілісності, пошкодження.
 Розрив (геологія) — загальна назва багатьох видів тектонічних порушень суцільності верств земної кори.
 Розрив (медицина) — пошкодження м'яких тканин організму.
 Розрив стосунків — припинення інтимних стосунків з будь-яких причин, окрім смерті.
 Розрив дипломатичних відносин